Sprengstoff steht für:
 Sprengstoff, explosionsgefährlicher Stoff
 Tablettensprengmittel, Zerfallhilfsstoff in Tabletten
 Sprengstoff (Roman), Roman von Stephen King